Гермагор (умер в I или IV веке) — епископ Аквилеи, священномученик. День памяти — 14 июля.

Святой Гермагор (Hermagoras, Hermenagoras, Hermogenes, Ermacoras) () считается первым епископом города Аквилеи (северная Италия). По одному из преданий он был хиротонисан во епископа святым апостолом Петром и поставлен святым апостолом Марком на служение жителям тех краёв. Гермагор и его диакон Фортунат вели проповедь, но были схвачены Севастием, представителем императора Нерона. Их подвергли пыткам, а затем обезглавили.

По другому преданию святой Гермагор был чтецом, а святой Фортунат — диаконом в Сингидунуме, Сирмия. Там они были схвачены и умучены во времена правления императора Диоклетиана. Впоследствии их мощи были перенесены в Аквилею.

Был учителем Сира и Иувенция, которых направил в Павию.

Галерея

Ссылки 
 Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia
 HERMAGORAS und FORTUNATUS
 Hermagoras

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Святые области Венеция
Святые Сирмии
Католические святые
Епископы Аквилеи